Санта-Лучія (футбольний клуб) — мальтійський футбольний клуб з однойменного селища
 Санта-Лучія-дель-Мела  — муніципалітет в Італії, у регіоні Сицилія, метрополійне місто Мессіна
 Санта-Лучія-ді-Моріані— муніципалітет у Франції, у регіоні Корсика, департамент Верхня Корсика
 Санта-Лучія-ді-Меркуріо — муніципалітет у Франції, у регіоні Корсика, департамент Верхня Корсика
 Санта-Лучія-ді-П'яве — муніципалітет в Італії, у регіоні Венето, провінція Тревізо
 Санта-Лучія-ді-Серино — муніципалітет в Італії, у регіоні Кампанія, провінція Авелліно

Див. також 

 Санта-Лусія
 Santa Lucia
 Сент-люсі
 Сент-Люсія (значення)